Robert Arthur est le nom de :
Robert Arthur, Jr. (1909-1969), écrivain américain.
Robert Arthur (1909-1986), producteur américain de cinéma.
Robert Arthur (1921-1997), personnalité américaine de la radio.
Robert Arthur (1925-2008), acteur américain.